Herker ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Herker (1905–1990), deutscher Eishockeyspieler
 Thomas Herker (* 1978), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)